Schott Mainz steht für:

 Schott AG, deutsches Technologieunternehmen
 TSV Schott Mainz, deutscher Sportverein